Sailly je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Sailly (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Sailly (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Sailly (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Sailly (Yvelines) – obec v departementu Yvelines
 Sailly-Achâtel – obec v departementu Moselle
 Sailly-au-Bois – obec v departementu Pas-de-Calais
 Sailly-en-Ostrevent – obec v departementu Pas-de-Calais
 Sailly-Flibeaucourt – obec v departementu Somme
 Sailly-Labourse – obec v departementu Pas-de-Calais
 Sailly-Laurette – obec v departementu Somme
 Sailly-le-Sec – obec v departementu Somme
 Sailly-lez-Cambrai – obec v departementu Nord
 Sailly-lez-Lannoy – obec v departementu Nord
 Sailly-Saillisel – obec v departementu Somme
 Sailly-sur-la-Lys – obec v departementu Pas-de-Calais